161715 Wenchuan – asteroide della fascia principale
 Contea di Wenchuan – contea della Cina